Příjmení Hager nese více různých osobností:

 Josef Hager (1726–1781) – český malíř
 Kristen Hager (* 1984) – kanadská herečka
 Patrick Hager (* 1988) – německý hokejový útočník

Externí odkazy